Malasari (Cimaung), een plaats in Indonesië
Malasari (Nanggung), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing